Олешки — топоним на Украине:
 Олешки — село в Харьковском районе Харьковской области.
 Олешки — украинское название города Алёшки в Херсонской области, месторасположение Алешковской Сечи.

См. также
 Алешки